Belzoni kan syfta på:

 Belzoni, Mississippi - en ort i Humphreys County i Mississippi, USA
 Belzoni, Oklahoma - en ort i Oklahoma, USA
 Giovanni Belzoni (1778-1823)